Nogometna liga Varaždin-Maribor-Celje  je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1957./58.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Rudar" iz Trbovlja.  
Nakon ove sezone, liga liga Varaždin-Maribor-Celje je ukinuta.

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice

Izvori 
 Ivica Vukotić: VŽ nogomet, Varaždin, 1990., str. 85 
 library.foi.hr, Glas Podravine, br. 23 / X, izdano 14. lipnja 1958., str. 6, pristupljeno 15. ožujka 2018. 
  

+1957-58 
Varaždin-Maribor-Celje